Plongeon
 En sport, plongeon

 Plongeon : oiseau aquatique (Gaviiformes) 
 Plongeon arctique, Plongeon huard, Plongeon catmarin, Plongeon à bec blanc, Plongeon du Pacifique

Patronyme 

 Isabelle Plongeon : scénariste de bande dessinée
 Augustus Le Plongeon (1825-1908), spécialiste des mayas